Чемпионат России по хоккею на траве среди мужчин суперлиги 2013—2014 (23-й Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги) является 23-м сезоном Суперлиги Федерации хоккея на траве России. В чемпионате было сыграно 84 игры, забито 552 мяча. Чемпионами России в 11-й раз в своей истории стала команда «Динамо (Казань)».

Регламент

Участники 
 Динамо (Казань)
 Динамо-Электросталь (Московская обл.)
 Измайлово (Москва)
 Динамо-Строитель (Екатеринбург)
 ХК Тана (Азов)
 ЦХТ (Санкт-Петербург)
 ХК Минск (Минск, Республика Беларусь)

Результаты игр 
(взято из)

Итоговая таблица чемпионата 
(взято из)

Лидеры сезона

Примечания 

2013-2014
2013 год в хоккее на траве
2014 год в хоккее на траве